Sunset Limited (The Sunset Limited), dramma teatrale del 2006 di Cormac McCarthy
Sunset Limited (The Sunset Limited), film del 2011 diretto da Tommy Lee Jones, tratto dall'omonimo dramma di Cormac McCarthy.